Флаг Ко́хмы — официальный символ муниципального образования «Город Кохма» Ивановской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 13 мая 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1493.

Описание 
«Флаг г. Кохмы представляет собой прямоугольное полотнище червлёного (красного) цвета. В центре лицевой стороны полотнища размещается герб г. Кохмы. Основные цвета флага повторяют цвета и металлы названного герба. Соотношение ширины флага к его длине — 2:3».

«Флаг муниципального образования „Город Кохма“ представляет собой прямоугольное полотнище червлёного (красного) цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее по центру фигуру герба города Кохмы: восстающий серебряный конь с червлёными глазами, золотыми копытами, гривой и хвостом, поддерживающий передними копытами стилизованный золотой ключ бородкой вверх».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба города Кохмы, где языком геральдических символов отражены особенности района.

Центральная фигура флага — вздыбленный конь, аллегорическим языком говорит о мужестве и неукротимой воле кохомчан, неоднократно отражавших нападения иноземных захватчиков — от монголо-татарского ига в XIII веке до польской интервенции в XVII веке.

Основным ремеслом жителей Кохмы (тогда село Рождествено) в XVII—XVIII веках являлось ручное льноткачество. В 1719 году по указанию Петра I здесь был основан первый «полотняный завод». В 1822 году была основана ручная ситценабивная фабрика Ясюнинских, преобразованная позднее в «Товарищество мануфактур Ясюнинских». Являясь вполне сложившимся текстильным центром, в 1925 году Кохма получила статус города, но долгие годы оставалась как бы пригородом областного центра. Лишь 10 апреля 1998 года Кохма становится самостоятельным муниципальным образованием.

В гербе это отражено символическим городским ключом, который, в свою очередь, «расшифровывает» и род занятий кохомчан: крестообразно расположенные челноки в державке ключа указывают на текстильную отрасль (самое крупное предприятие города — АО «Кохма-текстиль»; бородка ключа из двух переплетённых стропил олицетворяют ОАО «Строммашина» — второе по величине градообразующее предприятие.

Красный цвет (червлень) — символ мужества, самоотверженности, геройства, справедливой борьбы и жизни.

Белый цвет (серебро) — символ благородства, чистоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ великодушия, богатства, справедливости.

Примечания 

Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением лошади